Az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 10 méteres toronyugrás versenyeit augusztus 24-én és 25-én rendezték. A versenyszámban 17-en indultak. A győztes az olasz Klaus Dibiasi lett. A magyar induló Hajnal Attila a 15., Balogh László a 17. helyen végzett.

Eredmények

Források
 

Műugrás az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon